SLZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Marechal Cunha Machado di São Luís (Brasile)
 slz – codice ISO 639-3 della lingua ma'ya